Obstruktion steht für:

 Obstruktion (Medizin), eine Verstopfung oder Verengung von Gefäßen oder Kanälen
 Obstruktion (Optik), die Abdeckung eines optischen Elements
 kurzzeitiges Blockieren des Luftstroms bei der Artikulation, siehe Artikulation (Linguistik) #Der Phonations- und Artikulationsprozess
 ein Verhalten, das politische Vorgänge behindert, siehe Filibuster
 die verweigerte Zustimmung zu einem Insolvenzplan, siehe Obstruktionsverbot

Siehe auch:
 Obstruktionstheorie